Les  forment une tribu éteinte et fossile de mosasaurinés.

Description  
La tribu Prognathodontini a vécu au Crétacé supérieur et est représentée par trois taxons : Goronyosaurus, Plesiotylosaurus et Prognathodon qui est d'ailleurs le genre type. Ils sont caractérisés par leurs mâchoires robustes avec de grandes dents tranchantes, similaires à celles de certains grands théropodes ou des cachalots fossiles du Cénozoïque, comme Livyatan melvillei.

Bibliographie

Publication originale

Voir aussi 

 Mosasauroidea
 Mosasaurinae
 Mosasaurini
 Globidensini

Liens externes

Notes et références

Références taxonomiques

Références 

Mosasauridae
†
Diapside préhistorique (nom scientifique)
Diapside du Crétacé supérieur
Taxon fossile décrit en 1967